
Peru kan avse:
 Peru, en stat i Sydamerika
 Vicekungadömet Peru, administrativt område i Latinamerika under Spaniens kolonialtid
 10866 Peru, en asteroid i huvudbältet

Geografi

Kiribati 

 Beru Island, atoll, Gilbertöarna,

USA 

 Peru, Kansas, ort, Chautauqua County, 
 Peru, Illinois, ort, LaSalle County, 
 Peru, Indiana, countyhuvudort, Miami County, 
 Peru, Massachusetts, Berkshire County, 
 Peru, Maine, ort, Oxford County, 
 Peru, Nebraska, ort, Nemaha County, 
 Peru, New York, Clinton County, ort, 
 Peru, New York, Onondaga County, ort, 
 Peru, Vermont